Neoplan Transliner — туристический автобус, который производился с 1992 по 2000 год в нескольких различных модификациях фирмой Neoplan. Его преемниками стали Neoplan Euroliner; Neoplan N3516 и Neoplan Tourliner.

Общее описание 
Данный автобус может иметь от 9 до 15 метров в длину, поэтому его использование варьируется от междугородного (9 метров) до туристического (12 метров). Первые модификации начали появляться с 1992 года, однако уже в 1993 Transliner был переделан под вид современных туристических лайнеров. Чаще встречаются автобусы длины 11-13 метров. В высоту автобус имеет не менее 3 м и не более 3,4 м, однако лобовое стекло не разделено пополам.

Перёд автобуса сильно изогнутый, что очень характерно для автобусов фирмы «Bova». Изогнутый перёд даёт возможность ещё больше расширить ветровое стекло и «спрятать» стеклоочистители в отделение ниже лобового стекла наверху переда. Эмблема «Neoplan» расположена в левой части переда. Ниже перёд разделён, и под полосой расположены 6 фар освещения. Ещё ниже установлены 2-4 противотуманные фары. Ещё ниже расположен сварной, чётко очерченный бампер, к которому прикрепляется номер.

Автобус имеет две двери, которые открываются параллельно кузову, как у всех современных лайнеров. Автобус по бокам имеет 5-6 габаритных огней и 5 фар с каждой стороны сзади. Двигатель находится в заднем свесе, прямо в задней части автобуса или с левой стороны. Обычно автобус двухосный в модификациях 9-12 метров и трёхосный при длине 13-15 метров.

Багажный отсек открывается вручную или с помощью нажатия соответствующей кнопки на панели приборов. Колёса автобуса обычно дисковые, шины 275/80R. Салон вмещает до 52 пассажиров при 12 метровой конструкции и 54-58 в 13-15 метровой. Единственной проблемой салона стало небольшое расстояние между рядами.

Модификации 
 Neoplan N312 ; также U/K
 Neoplan N314 ; также U/K
 Neoplan N316 (/3); также L/U/K/SHD
 Neoplan N316 ; также UL/KL/SHDL
 Neoplan N318 (/3); также U/K/SHD
 Neoplan N321 (/3); также U/K

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Галерея частей автобуса на Neoplan.info

Transliner